Ixcatepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ixcatepec (kommun), Veracruz, 
 Ixcatepec, Veracruz, ort
 Ejido Ixcatepec, ort
 Ixcatépec, ort, Hidalgo, Huejutla de Reyes, 

Robotskapade Mexikoförgreningar